Slomškov trg je lahko:

 Slomškov trg, Celje
 Slomškov trg, Maribor